Sacrificio di Isacco – episodio del libro biblico della Genesi
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Alessandro Allori del 1601
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Antonio del Castillo y Saavedra del 1650
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Giambattista Pittoni del 1720
 Sacrificio di Isacco – due dipinti di Caravaggio del 1598 e del 1603
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Raffaello del 1511
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Lorenzo Ghiberti del 1401-1402
 Sacrificio di Isacco – formella bronzea di Filippo Brunelleschi del 1401 
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Tiziano Vecellio del 1542-1544
 Sacrificio di Isacco – scultura di Donatello e Nanni di Bartolo del 1421 
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Andrea del Sarto del 1527-1529
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Andrea Lanzani del 1695
 Sacrificio di Isacco – dipinto di Rembrandt del 1635